Il doppio del torneo di tennis ATP Cleveland 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Francisco González e Fred McNair 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (finale)
 Sandy Mayer /  Adriano Panatta (semifinali)

 Tom Gorman /  Ilie Năstase (quarti di finale)
 Francisco González /  Fred McNair (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Cleveland 1979